Die 1. Amateurliga Nordbaden 1959/60 war die zehnte Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Nordbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Baden. Nordbadischer Amateurmeister wurde Phönix Mannheim nach einem Entscheidungsspiel am 16.4.1960 (3:2) gegen den Stadtrivalen Spvgg Sandhofen. In der Aufstiegsrunde zur II. Division konnte sich Mannheim nicht durchsetzen.

Olympia Kirrlach und der FV Hockenheim mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der ASV Eppelheim und die SpVgg Ilvesheim.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Amateurliga Nordbaden 1959/60 bei f-archiv.de
 Amateurliga Nordbaden 1959/60 auf ASC-Neuenheim.de

1959
Fußballsaison 1959/60